Korpus Artylerii Koronnej 1763-1792
 Korpus Artylerii Królestwa Kongresowego
 7 Korpus Artylerii Obrony Przeciwlotniczej 1951-1952

Zobacz też:
 VI Korpus Flak
 Korpus Flak do zadań specjalnych